Bruscus (lateinisch) steht für

 den römischen Personennamen Bruscus, siehe Lindum Colonia
 eine alte Bezeichnung für die Pflanze bzw. den Halbstrauch Stechender Mäusedorn